Gnojno bezeichnet Dörfer in Polen:
 Gnojno, Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gnojno (Bobrowniki), Dorf der Gmina Bobrowniki in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gnojno (Działdowo), Dorf der Landgemeinde Działdowo in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Gnojno (dt. Gnoyno), Weiler der Landgemeinde Inowrocław in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gnojno (Konstantynów), Dorf der Gmina Konstantynów in der Woiwodschaft Lublin
 Gnojno (Kutno), Dorf der Landgemeinde Kutno in der Woiwodschaft Łódź
 Gnojno (Pułtusk), Dorf der Gmina Pułtusk in der Woiwodschaft Masowien